Biomasa su sve vrste materijala nastalih od ostataka živih organizama uzetih iz prirode ili prirodno uzgojenih. Biomasa je vrlo bitna za ljude; oni su se tisućama godina služili biomasom kao izvorom energije. U 20. stoljeću nafta je olakšala život, ali su zbog nje priroda i okoliš postali ozbiljno ugroženi. Kako bi se uklonili negativni utjecaji nafte na okoliš znanstvenici su rješenje pronašli u vraćanju na osnovne izvore energije kao što su Sunce i biomasa. Novije tehnologije mogu pretvoriti biomasu u ugljikovodike za nekoliko sati. Udio obnovljivih izvora energije u proizvodnji energije još uvijek je u svijetu u vrlo niskom postotku od 13% (2008.). Biomasa je dakako od obnovljivih izvora energije na prvom mjestu s 10,2%, daleko ispred hidroenergije. Biomasa, koja je na vrhu hranidbenog lanca, isto je tako i na vrhu energetskog lanca.

Otpad u proizvodnji energije 

Otpad je svaka stvar ili predmet koji će se baciti zbog njene nefunkcionalnosti ili zbog njene iskorištenosti. Otpad se dijeli na: komunalni, mješoviti komunalni, biološki razgradivi, biootpad, biorazgradivi komunalni otpad, proizvodni, inertni, neopasni i opasni otpad. U današnje vrijeme proizvodnja otpada se pokušava smanjiti preradom u iskoristive proizvode, no čak ako i uspijemo većinu otpada odvojiti za preradu opet ostaje dio otpada koji se ne može preraditi.

U energetska postrojenja koja služe za proizvodnju energije dovozi se otpad. Neopasni, stambeni i komercijalni otpad dovozi se u objekt u kojem biva spaljen u za to specijaliziranoj komori, čime se stvara para kojom se pokreće turbina koja proizvodi električnu energiju za kuće i zgrade. Najsuvremeniji sustav za kontrolu emisija hlade, sakupljaju i čiste plinove izgaranja. Sve se to kontinuirano prati u skladu s državnim i saveznim standardima. Na kraju procesa metali kao što su čelik i aluminij su oporavljeni za recikliranje, preostali ostaci materijala službeno se ponovno koriste ili odlažu na odlagalište.

Proizvodnja električne energije iz biogoriva i otpada 
U svijetu još uvijek nije značajno zastupljena proizvodnja električne energije iz biogoriva i otpada. Najveći udjele u takvoj proizvodnji imaju države kao što su Sirija, Belize, Urugvaj, Nikaragva, Gvatemala te Danska. Kod najvećih proizvođača električne energije slabo je zastupljen takav način proizvodnje te tu prednjači Njemačka s oko 9% proizvodnje električne energije iz biogoriva i otpada.

Uvoz i izvoz energije proizvedene od biomase i otpada 
Još uvijek u svijetu nije velika proizvodnja električne energije iz biomase, a još je manja iz otpada. Države kao što su Njemačka, Brazil i Finska prednjače po uvozu električne energije proizvedene od biomase i otpada.

Izvori

Vanjske poveznice 

 https://www.worldometers.info/electricity/